Karukh är en distriktshuvudort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Herat, i den nordvästra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul. Karukh ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Karukh är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är Silsilah-ye Kōh-e Band-e Bābā,  meter över havet,  kilometer nordost om Karukh. Det finns inga andra samhällen i närheten.

Omgivningarna runt Karukh är i huvudsak ett öppet busklandskap. Runt Karukh är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Herat (provins)